Hidalgo – stan w Meksyku
 hidalgo – niższy, hiszpański tytuł szlachecki
Miejscowości w USA:
 Hidalgo – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jasper
 Hidalgo – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hidalgo
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hidalgo (ang. Hidalgo County) – w stanie Nowy Meksyk
 hrabstwo Hidalgo (ang. Hidalgo County) – w stanie Teksas
Inne:
 (944) Hidalgo – planetoida